Umbellidion är ett släkte av svampar. Umbellidion ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Umbellidion